Садж может означать:
  — деревня в Иране
 Садж (жанр)
 Садж — блюдо азербайджанской, турецкой и балканской кухни
 Садж (сковорода)

См. также 
 Саджа
 Саджиды